Non toccate il passato (Retroactive) – film del 1997 diretto da Louis Morneau
 Retroactive – album di Grand Puba del 2009